Babayaro ist der Familienname folgender Personen:

 Celestine Babayaro (* 1978), nigerianischer Fußballspieler
 Emmanuel Babayaro (* 1976), nigerianischer Fußballer und Sportfunktionär